Husby peut faire référence à :

Lieux

Allemagne 
 Husby (Allemagne), municipalité de Schleswig-Holstein
 Hüsby, autre municipalité de Schleswig-Holstein

Danemark 
 Husby (Fionie), paroisse dans l'île de Fionie
 Husby (Jutland), paroisse dans l'ouest du Jutland

Norvège 
 Husby (Nordland), village situé à Nesna, comté de Nordland

Suède 
 Husby (Stockholm), banlieue de Stockholm
 Gare de Husby
 Husby, station de métro
 Husby, commune d'Hedemora
 Husby, commune de Sigtuna
 Husby, commune de Strängnäs
 Västra Husby, localité située dans la municipalité de Söderköping, comté de Östergötland
 Östra Husby, localité située dans la municipalité de Norrköping, comté de Östergötland
 Husby Court District, banlieue de Dalarna
 Husby AIK, club suédois de football

Personnalités 

 Hans-Erik Husby, chanteur norvégien
 Per Husby, musicien et enseignant norvégien
 Stig Roar Husby, coureur norvégien retraité